Nationalliga A (hockey): hoogste Zwitserse hockeydivisie
 Nationalliga A (ijshockey) : Hoogste Zwitserse ijshockey divisie
 Nationalliga A (rolhockey) : Hoogste Zwitserse rolhockey divisie
 Nationalliga A (voetbal) : Hoogste Zwitserse voetbal divisie
 Nationalliga A (vrouwenvoetbal) : Hoogste Zwitserse vrouwenvoetbal divisie